Результати сезону у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі. 

Впродовж кількох сезонів в змаганнях брав участь чемпіон Кіпру.

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри

Плей-оф 
 Перехідні
Панелефсініакос — ОФІ 2-1, 0-3
Кавала — Пансерраїкос 0-0, 0-2

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

Грецька Суперліга
1967 у футболі
1968 у футболі